Класиране и резултати на група E от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група E са определени от участниците на среща в Амстердам, Нидерландия на 17 февруари 2010.

Голмайстори 
6 гола
  Клаас-Ян Хунтелаар

3 гола
  Гергели Рудолф
  Адам Шалай

2 гола
  Владимир Коман
  Александр Суворов
  Златан Ибрахимович
  Понтус Вернблум

1 гола

Автоголове
  Алдо Симончини (за )
  Давиде Симончини (за )

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012